Тетеркина — топоним в России:

 Тетеркина — река, протекает по территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Тетеркина — деревня в Омутинском районе Тюменской области.